HDG steht für:
 HDG (Motorradmarke), deutsche Motorradmarke (1927–1933)
 Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Museum zur deutschen Zeitgeschichte
 Heeresdisziplinargesetz, österreichisches Militärgesetz
 Hessisches Disziplinargesetz, hessisches Landesgesetz
 Hilfsdienstgesetz, umgangssprachliche Bezeichnung für das Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst
 Hell-/Dunkelgrenze, siehe Fahrzeugscheinwerfer
 Handan Airport (IATA-Code), Flughafen von Handan, Provinz Hebei, Nordchina, Volksrepublik China

HdG steht für: 
 Helicópteros de Guatemala, guatemalische Fluggesellschaft

Abkürzung